Mike Hailwood, britanski dirkač Formule 1 in motociklističnega prvenstva, * 2. april 1940, Great Milton, Oxfordshire, Anglija, Združeno kraljestvo, † 23. marec 1981, Warwickshire, Anglija, Združeno kraljestvo.

Stanley Michael Bailey Hailwood, bolj znan kot Mike Hailwood ali po vzdevku Mike The Bike, je pokojni britanski dirkač. Začel je kot motociklistični dirkač in osvojil kar devet naslovov prvaka, tri v kategoriji 250 cm³: 1961, 1966 in 1967, dva v kategoriji 350 cm³: 1966 in 1967 ter štiri v kategoriji 500 cm³: 1962, 1963, 1964 in 1965. Skupno je med sezonama 1958 in 1967 nastopil na 152-ih dirkah, na katerih je dosegel 76 zmag in 112 uvrstitev na stopničke.

V Formulo je prvič vstopil v sezoni 1963 in nekaj časa dirkal tako v Formuli 1 kot v motociklističnem prvenstvu. Toda do sezone 1965 se je uspel le enkrat uvrstiti v točke, za šesto mesto na Veliki nagradi Monaka v sezoni 1964. Naslednjič je v Formuli 1 nastopil šele v sezoni 1971, nato pa je v sezoni 1972 dosegel uspeh kariere z drugim mestom na Veliki nagradi Italije v sezoni 1972. V karieri se mu je uspelo še enkrat uvrstiti na stopničke in sicer na Veliki nagradi Južne Afrike v sezoni 1974, sredi katere se je zaradi poškodbe na Veliki nagradi Nemčije upokojil. Umrl je leta 1981 v prometni nesreči.

Popolni rezultati motociklističnega prvenstva

Popolni rezultati Formule 1

|- 
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Reg Parnell Racing
! Lotus 24
! Climax
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
| NEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 21.
!rowspan="2"| 0
|-
! Lola Mk4
! Climax
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
| ZDA
| MEH
| JAR
|
|
|
|
|
|-
| 
! Reg Parnell Racing
! Lotus 25
! BRM
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ12
| BEL
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT8
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA8
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH16
|
|
|
|
|
! 21.
! 1
|-
| 
! Reg Parnell Racing
! Lotus 25
! BRM
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| BEL
| FRA
| VB
| NIZ
| NEM
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
! 21.
! 0
|-
| 
! Team Surtees
! Surtees TS9
! Ford
| JAR
| ŠPA
| MON
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
| KAN
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA 15
|
|
|
|
! 18.
! 3
|-
| 
! Brooke Bond Oxo Team Surtees
! Surtees TS9B
! Ford
| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA 2
| KAN
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA17
|
|
|
! 8.
! 13
|-
| 
! Brooke Bond Oxo Team Surtees
! Surtees TS14A
! Ford
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON8
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM14
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT10
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA 7
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN9
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
! 22.
! 0
|-
| 
! Yardley Team McLaren
! McLaren M23
! Ford
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA9
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM15
| AVT
| ITA 
| KAN
| ZDA
! 11.
! 12
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Britanski dirkači
Motociklistični dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki Lole Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Nosilci reda britanskega imperija
Umrli v prometnih nesrečah